Salatschüssel bezeichnet:

 ein Behältnis zum Anmachen, Servieren und Aufbewahren von Salat
 umgangssprachlich die Deutsche Meisterschale im Fußball
 umgangssprachlich das BMW Museum in München
 umgangssprachlich die Gelenktriebwagen AVG 22–25 in Berlin

Die englische Übersetzung Salad Bowl bezeichnet:
 die ehemalige, jährliche Begegnung Salad Bowl (Football)
 umgangssprachlich Salinas in Kalifornien als Salad Bowl of the World („Salatschüssel der Welt“)